The Hunting Party steht für:

 The Hunting Party, Originaltitel von Leise weht der Wind des Todes, britischer Film von Don Medford (1971)
 The Hunting Party, Originaltitel von Hunting Party – Wenn der Jäger zum Gejagten wird, Film von Richard Shepard (2007)
 The Hunting Party (Album), Album von Linkin Park (2014)